Termin LGDT ima više značenja.

 Lahijanon-G 2''-dimetilaliltransferaza, enzim
 -{Grand dictionnaire terminologique}-, onlajn baza podataka